Il singolare del torneo di tennis Burbank Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andy Roddick che ha battuto in finale Kevin Kim 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Richard Fromberg (quarti di finale)
 André Sá (secondo turno)
 Sébastien Lareau (primo turno)
 Bob Bryan (quarti di finale)

 Cecil Mamiit (primo turno)
 Tomáš Zíb (secondo turno)
 Ronald Agénor (primo turno)
 Xavier Malisse (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Burbank Challenger 2000